Ширали — многозначный термин:
 «Ширали» — роман писателя Д’Арси Найленда.
 Ширали, Виктор Гейдарович (1945—2018) — российский поэт.
 Ширали — посёлок городского типа в Узбекистане.